Yaël Braun-Pivet (1970- ) : avocate, militante associative et femme politique française
 Louis-Joseph Pivet (1855-1924) : officier de marine français.